Termenul „Copland” se poate referi la:

Antroponime
Aaron Copland (1900−1990), compozitor american
Marc Copland (n. 1948), muzician american, pianist de jazz
Robert Copland (1515−1547), poet, editor britanic
Stehen J. Copland (sec. XX), zoolog australian
Alte utilizări
Numele unui proiect al firmei Apple
Cop Land, un film melodramatic american (din 1997)
Copland River, în Noua Zealandă

Vezi și
Copeland (dezambiguizare)